Kosinowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Kosinow oraz toponim w Rosji

 Kosinowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Larisa Walerjewna Kosinowa – rosyjska sinolog, wykładowczyni na uniwersytecie w Wołgogradzie
 Marija Walerjewna Kosinowa (ur. 1984) – rosyjska biathlonistka
 Natalja Nikołajewna Kosinowa – rosyjska ekonomistka, członkini Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych

Zobacz także 
 Kosinowo – polskie wsie

Strony ujednoznaczniające